

Кекоран — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Кекоран — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Кекоран — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Пібаньшур